Il doppio  del BMW Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Jan Hernych e Ivo Minář erano i campioni uscenti.

Oliver Marach e Santiago Ventura hanno battuto in finale Eric Butorac e Michael Kohlmann 5-7, 6-3, 16-14.

Teste di serie

 Nicolás Almagro /  Pere Riba (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowsky (secondo turno)

 Eric Butorac /  Michael Kohlmann (finale) 
 Oliver Marach /  Santiago Ventura (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni

BMW Open 2010
ATP World Tour 2010